Онам ()

 Онам (август-сентябрь) — праздник урожая; фестиваль в южноиндийском штате Керала.
 Онам (сын Иерахмееля) (; ) — библейский персонаж.
 Онам (сын Шобала) (; ) — библейский персонаж, родоначальник одного из кланов, населявших гористую Сеирскую область (Идумею) до появления там эдомитов.

Примечания